Лучший шестой игрок Единой лиги ВТБ — награда лучшему шестому (запасному) игроку Единой лиги ВТБ. Обязательное условие вручения является выход на площадку со скамейки запасных в более 50% матчей чемпионата. Она присуждается ежегодно с сезона 2013/2014. Награда вручается по итогам регулярного сезона. С момента учреждения награды титул присуждался 7 разным игрокам. Текущий обладатель титула — Роландс Фрейманис.

Список победителей

Примечания

Ссылки 

Награды Единой лиги ВТБ
Награды, появившиеся в 2014 году